Натуральне число 1099
 1099 рік до нашої ери
 1099 рік нашої ери